Albacar puede referirse a:
 la fortificación llamada Albacara;
 el nombre común de la planta Ocimum basilicum.